Лагуна де ла Лече има више значења:

 Лагуна де ла Лече, Ла Помпа (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лагуна де ла Лече, Сан Пабло (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику